Сайхан Руслан Ермуратулы — (род. 24 мая 1999, Астана) — казахстанский хоккеист, вратарь хоккейного клуба Алматы.

Биография 
Воспитанник астанинского хоккея. Первым тренером является Ержепов Тимур Зарыканович.

«Лучший вратарь» турнира среди детей 1999—2000 гг.р., посвящённого памяти ЗТРК Слатина О. П., прошедшего в Алматы с 3 по 8 ноября 2010.

В 2011 году «Лучший вратарь» турнира по хоккею с шайбой среди юношей 1998—1999 гг. рождения, посвященный 20-летию Независимости Республики Казахстан в городе Сатпаев.

В сезонах 2014—2015, 2016—2017 чемпионом Казахстана среди юношей до 18 лет.

Лучший спортсмен-инструктор ДЮСШ «Барыс» в 2016 году.

В сезоне 2016—2017 в составе хоккейного клуба «Номад» (Астана) чемпион Казахстана.

В 2017 году стал Выпускником школы «Барыс» (Астана).

Играл в Молодежной хоккейной лиги в сезоне 2017—2018 в хоккейном клубе «Снежные Барсы»(Астана).

В сезоне 2018—2019 был участником Чемпионата Казахстана и Кубка Республики Казахстана в составе хоккейного клуба «Бейбарыс» (Атырау), где стал чемпионом Казахстана.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Казахстана